"The Deep South" (El profundo sur en España y Expedición hacia el Sur en Hispanoamérica) es el episodio 25 (duodécimo de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis
Una confusión burocrática termina con Hermes recibiendo una licencia para pescar obligatoria en lugar de una licencia de mascotas para Mordelón. La tripulación lleva la nave de Planet Express al centro del océano Atlántico, y comienzan a pescar. Después de fracasar en pescar algo, Bender crea una caña de pescar gigante hecho del paráguas de Amy, con el sandwich de Hermes como carnada, y la ata a la correa del hilo diamante irrompible de la nave.

Viene la puesta de sol y la tripulación está lista para regresar a Nueva Nueva York. Cuando Bender decide sacar su caña de pescar, ve que esta atrapó una lubina de boca colosal. La lubina arrastra a la nave al fondo del océano, antes de que el gancho lo suelta. La nave del Planet Express sobrevive su viaje al fondo, pero los motores no funcionan bajo el agua.

El Profesor Farnsworth convenientemente tiene un supositorio anti-presión, el cual Fry utiliza para ir a buscar comida con Bender y el Dr. Zoidberg. Separado de ellos, Fry se encuentra con una sirena, pero cuando regresa a la nave, nadie le creé. Esa noche, la sirena Umbriel saca a Fry de la nave y se marchan para explorar las maravillas del fondo del océano. Mientras tanto, Zoidberg encuentra una nueva casa, una enorme concha en forma de caracol.

A la mañana siguiente, la tripulación termina de reparar la nave para regresar a la superficie, pero Fry no se encuentra. Esta sale en su búsqueda a través del sentido del olfato de Zoidberg y encuentra la ciudad perdida de Atlanta. La tripulación se encuentra con una civilización de tritones que hablan con un acento sureño americano. Un documental (narrado por Donovan) explica que Atlanta fue movida a las orillas en un esfuerzo de promover el turismo y convertirse en un centro de conexión más grande para Delta. La ciudad se sobredesarrolló y su peso excesivo lo obligó a hundirse al fondo. Todos los habitantes que se quedaron en la ciudad se convirtieron en tritones, con la ayuda de la cafeína saliente de la planta de Coca-Cola la cual aceleró el proceso de mutación.

Listos para irse, la tripulación regresa a la nave. Fry anuncia que se va a quedar en Atlanta para estar con Umbriel, dejando en shock a la tripulación. Fry se establece para empezar una nueva vida con Umbriel,  pero al enterarse que no puede consumar su relación con ella debido a su anatomía de pez, Fry huye de Atlanta para reunirse con sus amigos. La nave se marcha sin él, pero la caña de Bender todavía está atada. Fry la agarra y es arrastrado por la nave. La lubina regresa y es pescada al tragarse a Fry. La lubina es atrapada por Bender y Fry regresa a la superficie con el resto de la tripulación.

Referencias culturales
La canción Atlantis de Donovan fue utilizada en la escena donde el equipo de Planet_express iba adentrándose en el mar. La canción fue regrabada por Donovan como parodia para el episodio bajo el nombre de "Hail Atlanta".

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000